bł. Julia Luiza od Jezusa (1741–1794) – francuska karmelitanka, męczennica
 bł. Julia Ivanišević (1893–1941) – chorwacka zakonnica, męczennica
 bł. Julia Rodzińska (1899–1945) – polska dominikanka, męczennica

Zobacz też: Święta Julia